Georgiew, bułg. Георгиев – jedno z najpopularniejszych nazwisk bułgarskich. Pochodzi od imienia Georgi, odpowiednika polskiego imienia Jerzy. 

 Błagoj Georgiew (ur. 1983) – piłkarz
 Georgi Georgiew (ujednoznacznienie)
 Kimon Georgiew (1882-1969) – polityk
 Kirił Georgiew (ur. 1965) – szachista
 Krum Georgiew (ur. 1958) – szachista
 Nikoła Georgiew (ur. 1937) – krytyk literacki
 Władimir Georgiew (ur. 1975) – szachista

Bułgarskie nazwiska